Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 7–6, 6–3.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Mary Joe Fernández (semifinali)

 Anke Huber (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Lori McNeil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1992